Cristescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Cristescu (1866–1923), rumänischer General
 Cornel Cristescu (1968–2021), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Cristescu (1882–1973), rumänischer Politiker
 Marian Cristescu (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Silvian Cristescu (* 1970), rumänischer Fußballspieler
 Silviu Cristescu, rumänischer Fußballtrainer
 Vasile Cristescu, rumänischer Fußballspieler
 Vintilă Cristescu, rumänischer Leichtathlet